The Apocalypse – film statunitense del 1997 diretto da Hubert C. de la Bouillerie.
The Apocalypse – film statunitense del 2007 diretto da Justin Jones.

Pagine correlate 
 Apocalypse
 Apocalisse (disambigua)